Pine steht für:
 Pine („program for internet news and e-mail“), ein textbasiertes E-Mail-Programm
 Pine64, ein Mini-PC mit ARM 64-bit CPU

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pine (Arizona), Census-designated place im Gilla County, Arizona
 Pine (Idaho), Ort im Elmore County, Idaho
 Pine (Indiana), Ort im Lake County, Indiana
 Pine (Louisiana), Gemeindefreies Gebiet im Washington Parish, Louisiana
 Pine (New York)
 Pine (Oregon), Gemeindefreies Gebiet im Baker County, Oregon
 Pine (Pennsylvania)
 Pine (Texas)

Pine ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Pine (* 1976), australischer Schwimmer
 Chris Pine (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Courtney Pine (* 1964), britischer Jazzmusiker
 Gary Pine, jamaikanischer Reggaemusiker
 Jaden Pine-Murphy (* 1990), neuseeländischer Eishockeytorwart
 Larry Pine (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Rachel Barton Pine (* 1974), US-amerikanische Geigerin
 Renato Pine Mayugba (* 1955), philippinischer Geistlicher, Bischof von Laoag

 Ronald H. Pine (* 1938), US-amerikanischer Zoologe

Siehe auch:
 La Pine
 Pine Crest
 Pine Lake
 Pine Lakes
 Pine Level
 Pine Mountain
 Pine Street School
 Pines
 Pyne
 Piene (Begriffsklärung)

Abkürzung